Měník, een gemeente in het district Hradec Králové in de Tsjechische regio Hradec Králové
 Menik (Albanië), een plaats in de gemeente Ndroq (district Tirana, prefectuur Tirana, Albanië)